Gabou Kani är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i provinsen Province du Soum och regionen Sahel, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Gabou Kani är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gabou Kani är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Gabou Kani. Runt Gabou Kani är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Gabou Kani består i huvudsak av gräsmarker.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Sahel, Burkina Faso
Berg i Burkina Faso 200 meter över havet eller högre